

Geografia
 Ghiacciaio MacKinnon – ghiacciaio situato sulla costa di Pennell, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide

Persone
 Amanda MacKinnon Gaiman Palmer, conosciuta anche come Amanda Fucking Palmer (1976) – cantante, pianista e compositrice statunitense
 Archibald MacKinnon (1937) – ex canottiere canadese
 Bob MacKinnon. propr. Robert A. MacKinnon (1927-2015) – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Bob MacKinnon propr. Robert MacKinnon Jr. (1960) – allenatore di pallacanestro statunitense, figlio del cestista e allenatore omonimo
 Catharine MacKinnon (1946) – avvocata e attivista statunitense
 Duncan Mackinnon (1887-1917) – canottiere britannico
 Gillies MacKinnon, talvolta indicato come Gillies Mackinnon (1948) – regista e sceneggiatore scozzese
 Jennifer Anne MacKinnon "Jenni" Sidey (1988) – astronauta e ingegnere canadese
 John Mackinnon Robertson (1856-1933) – giornalista e politico britannico
 Nathan MacKinnon (1995) – hockeista su ghiaccio canadese
 Pam MacKinnon (1968) – regista teatrale statunitense
 Roderick MacKinnon (1956) – biofisico, biochimico e cristallografo statunitense
 Sam Mackinnon, propr. Samuel Mackinnon (1976) – ex cestista australiano
 Simmone Jade Mackinnon (1973) – attrice australiana
 William MacKinnon (1852-1942) – calciatore scozzese
  William Henry Mackinnon (1852-1929) – generale inglese

Pagine correlate
McKinnon